Эйсмонд () — польская фамилия. Известные носители:
 Эйсмонд, Иосиф Петрович (1863—†) — зоолог, автор ряда работ по цитологии и простейшим.
 Эйсмонд, Францишек Теодор (1859—1931) — польский живописец.
 Эйсмонд, Юлиан (1892—1930) — польский поэт, сказочник.

См. также 
 Эйсмонт
 Эйсымонт
 Эсмонт
 Эйсманты

Примечания